
Molekulska formula -{C15H20N2}- se može odnositi na:
 SDZ SER-082
 Indalpin